2 miejscowości w Polsce: 
 Sternalice – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Radłów 
 Sternalice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Lipnik